Occupazione - un modo di acquisto della proprietà 
 Occupazione - tecnica retorica, oratoria
Occupazione (lavoro) - impiego dei lavoratori
Occupazione abusiva - reato di occupazione abusiva di immobili
 Occupazione militare